Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Eddie Dibbs 6-1, 2-6, 2-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Raúl Ramírez (semifinali)

 Eddie Dibbs (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1976